Turania (Rieti), een gemeente in de Italiaanse provincie Rieti
Turania (plant), een geslacht uit de amarantenfamilie